Nel biathlon ai XXII Giochi olimpici invernali la gara dello sprint maschile si è disputata nella giornata dell'8 febbraio nella località di Krasnaja Poljana sul comprensorio sciistico Laura.

Il norvegese Ole Einar Bjørndalen ha vinto la medaglia d'oro, la settima della sua carriera. Con il suo dodicesimo podio olimpico ha inoltre eguagliato il record stabilito dal connazionale Bjørn Dæhlie. A 40 anni, Bjørndalen è diventato anche il più anziano vincitore di una gara individuale ai Giochi olimpici invernali. L'austriaco Dominik Landertinger ha vinto la medaglia d'argento, il ceco Jaroslav Soukup quella di bronzo.

Campione olimpico uscente era il francese Vincent Jay, che aveva conquistato l'oro nella precedente edizione di  sopravanzando nell'ordine il norvegese Emil Hegle Svendsen, detentore del titolo iridato di Nové Město na Moravě 2013, e l'allora croato Jakov Fak (poi naturalizzato sloveno).

Classifica di gara

Data: Sabato 8 febbraio 2014
Ora locale: 18:30 
Pista: Laura

Note

Collegamenti esterni 

 

 10 km sprint maschile